Falschlunger ist der Familienname folgender Personen:

 August Falschlunger (1882–1925), deutscher Fußballspieler
 Gabriele Sprickler-Falschlunger (* 1956), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete im Vorarlberger Landtag
 Karl Falschlunger (1930–2012), österreichischer Politiker (KPÖ, SPÖ)